О́динг — фамилия.

Известные носители 
 Одинг, Алла Борисовна (род 1961) — российская актриса.
 Одинг, Иван Августович (1896—1964) — советский металловед, член-корреспондент АН СССР.

См. также